Totentanz (zespół muzyczny) – polski zespół rockowy
 Totentanz (utwór Ferenca Liszta) – utwór Franciszka Liszta na fortepian i orkiestrę